Pletcher steht für:

 David M. Pletcher (1920–2004), US-amerikanischer Historiker 
 Tom Pletcher (1936–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Stew Pletcher (1907–1978), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Pletcher (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten.